Grezzano – frazione di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze.
 Grezzano – frazione di Mozzecane in provincia di Verona.
 Grezzano – frazione di Nepi in provincia di Viterbo.